Deep Creek steht für:

Orte:
 Deep Creek (Nevada) im Bundesstaat Nevada, Vereinigte Staaten
 Deep Creek (Neuseeland) in Neuseeland 
 Deep Creek (Virginia), eine Unincorporated Town des Norfolk County in Virginia, Vereinigte Staaten

Seen und Flüsse:
 Deep Creek (Florida)
 Deep Creek (Oregon), Zufluss des Clackamas River
 Deep Creek (Pennsylvania), Zufluss des Pine Creek
 Deep Creek (Texas), Zufluss des Colorado River
 Deep Creek (British Columbia), Zufluss des Okanagan Lake

 Deep Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland, Australien.
 Deep Creek (Crawford River), Nebenfluss des Crawford River (Glenelg River) in Victoria, Australien
 Deep Creek (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River (Indischer Ozean) im Victoria.
 Deep Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River (Nicholson River) im Northern Territory, Australien
 Deep Creek (Maribyrnong River), Nebenfluss des Maribyrnong River in Victoria, Australien
 Deep Creek (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland, Australien.
 Deep Creek (Raging River), linker Nebenfluss des Raging River im Washington (Bundesstaat), USA 
 Deep Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland, Australien.
 Deep Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland, Australien

Sonstiges:
 Deep Creek (Kalifornien), ein Gebiet im Victor Valley
 Deep Creek Hot Springs, ein Geothermie-Gebiet in Kalifornien
 Deep Creek Conservation Park in Australien
 Deep Creek Lake State Park im Bundesstaat Maryland, Vereinigte Staaten
 Deep Creek Mountains, Gebirge im Bundesstaat Utah, Vereinigte Staaten
 Deep Creek State Recreation Area im Bundesstaat Alaska, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Deep Creek Township